Il doppio maschile  del torneo di tennis Hong Kong Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Charles Buzz Strode e Morris Skip Strode che hanno battuto in finale  Kim Warwick e Van Winitsky 6–4, 3–6, 6–2

Teste di serie 

 Tom Gullikson /  Tim Gullikson (quarti di finale)
 Kim Warwick /  Van Winitsky (finale)

 Steve Meister /  Craig Wittus (primo turno)
 Syd Ball /  Phil Dent (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hong Kong Open 1982